Miejscowości w Polsce
 Kucze – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Kalinowo
 Kucze – część wsi Kosewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Kucze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie

Zobacz też
 Kucze Małe
 Kucze Wielkie